Бундеслига 1999—2000 — 37-й чемпионат Германии по футболу. Чемпионом Германии стала «Бавария». Турнир стартовал 13 августа 1999 года, а завершился 13 мая 2000 года.

Турнирная таблица 

1 Обладатель кубка Германии — «Бавария», по итогам чемпионата квалифицировалась в Лигу чемпионов, а «Вердер» квалифицировался в Кубок УЕФА, как финалист кубка.
2 С «Айнтрахта» было снято 2 очка из-за нарушения лицензирования.

Результаты матчей

Статистика турнира 
 Самая крупная домашняя победа: семь матчей завершились с разницей +5 голов (6:1 — два матча, и 5:0 — пять матчей).
 Самая крупная гостевая победа: «Ульм 1846» — «Байер 04» — 1:9 (25-й тур, 18 марта 2000 года)
 Самый результативный матч (10 голов): «Ульм 1846» — «Байер 04» — 1:9 (25-й тур, 18 марта 2000 года)

Бомбардиры

Примечания

См. также 
Вторая Бундеслига 1999/2000

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1999/2000  

Германия
Германия
2000
Спорт в Германии в 1999 году
Спорт в Германии в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000